Dieser Artikel behandelt die Kolumbianische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Die Südamerikanische Zone ermittelte ihren Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1980 in einem Turnier in Kolumbien. Der Gastgeber belegte in der Abschlusstabelle den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach einer Niederlage gegen den späteren Olympiasieger Tschechoslowakei und einem Unentschieden gegen Kuwait hatte man im letzten Spiel noch die theoretische Chance durch einen hohen Sieg gegen Nigeria den zweiten Tabellenplatz zu belegen. Kolumbien beendete trotz eines Sieges aufgrund des gleichzeitigen Unentschieden zwischen der Tschechoslowakei und Kuwait die Gruppe als Dritter und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe B) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Kolumbien
Kolumbianische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980